Barolo (Piemonte) — comuna italiana na região do Piemonte
 Barolo (vinho) — vinho italiano da região do Piemonte
 Palazzo Barolo ou Palazzo Falletti di Barolo — residência na cidade de Turim
 Palacio Barolo — edifício de escritórios em Buenos Aires
 Carlo Tancredi Falletti di Barolo — servo de Deus e marquês de Barolo
 6590 Barolo — asteroide

Desambiguação
Desambiguações de topônimos